Hoem ist der Familienname folgender Personen: 
 Astrid Hoem (* 1995), norwegische Politikerin
 Bjørn Tore Hoem (* 1991), norwegischer Radsportler
 Edvard Hoem (* 1949), norwegischer Schriftsteller
 Gottfred Hoem (1900–1979), norwegischer Politiker
 Ine Hoem (* 1985), norwegische Jazzsängerin und Musikerin
 Ingjerd Hoëm (* 1960), norwegische Ethnologin und Hochschullehrerin
 Jan Hoem (1939–2017), norwegischer Bevölkerungswissenschaftler
 Knut Hoem (1924), norwegischer Wirtschaftsmanager und Politiker
 Knut Ameln Hoem (* 1970), norwegischer Literaturkritiker und Rezensent 
 Line Hatmosø Hoem (1985), norwegische Politikerin
 Magne Hoem (* 1953), norwegischer Theologe und Politiker